Ледебур () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ледебур, Георг (1850—1947) — германский политик (социал-демократ) и деятель рабочего движения.
 Ледебур, Карл Фридрих фон (1785—1851) — немецкий учёный, педагог и путешественник на русской службе.
 Ледебур, Фридрих фон (1900—1986) — австрийский актёр, сделавший карьеру в зрелом возрасте.
 См. также 
 Ледебурит — структурная составляющая железоуглеродистых сплавов, главным образом чугунов.
 Ледебурия — род, объединяющий видов луковичных, частично опадающих и вечнозеленых растений.